

Persone 
 Hans Kämpfer (1885-1959) – calciatore svizzero
 Ulf Kämpfer (1972) – politico tedesco

Altro 
 Kämpfer – serie di light novel